В одиночному розряді тенісного турніру Taranto Open 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Бренда Шульц здобула титул, у фіналі перемігши Деббі Грем 7–6 (7–5), 6–2.

Сіяні гравчині 

  Жулі Алар (1-ше коло)
  Сандра Чеккіні (чвертьфінал)
  Радка Зрубакова (2-ге коло)
  Емануела Зардо (1-ше коло)

 Бренда Шульц (переможниця)
 Деббі Грем (фінал)
 Лінда Феррандо (півфінал)
 Надін Ерцегович (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Ilva Trophy